Jelenia Góra – cidade da Polónia, cujo nome alemão é Hirschberg im Riesengebirge
Hirschberg an der Bergstraße – município do distrito de Rhein-Neckar-Kreis, Alemanha
Hirschberg (Saale) – cidade localizada do distrito de Saale-Orla, Alemanha

Desambiguações de topônimos